Die Estoril Open 2000 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Oeiras. Es war als Turnier der Tier-IVA-Kategorie Teil der WTA Tour 2000. Das Turnier fand vom 8. bis 16. April 2000 statt.

Bei den Damen konnte die topgesetzte Deutsche Anke Huber die Nachfolge der Slowenin Katarina Srebotnik als Einzelsiegerin antreten. Es war Hubers erster Saisontitel und der 11. Einzelerfolg ihrer Karriere. Die Titelverteidigerin Srebotnik trat zwar dieses Jahr nicht im Einzel an, konnte aber mit ihrer Partnerin Tina Križan topgesetzt die Doppelkonkurrenz für sich entscheiden und damit die Nachfolge der beiden Spanierinnen Alicia Ortuno und Cristina Torrens Valero antreten. Für die beiden Sloweninnen war es der einzige Doppelerfolg der Saison, doch bereits ihr vierter gemeinsamer Titel insgesamt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Oeiras